Die Formel-BMW-ADAC-Saison 2005 war die vierte Saison der deutschen Formel-BMW-Meisterschaft. Sie begann am 16. April 2005 in Hockenheim und endete am 23. Oktober 2005 an selber Stelle. Nico Hülkenberg gewann den Meistertitel der Fahrer, das Team Mücke Motorsport die Meisterschaft der Teams.

Starterfeld 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das FB02-Chassis von Mygale und 140 PS starke Motoren von BMW.

Rennkalender 
Die Rennen fanden überwiegend im DTM-Rahmenprogramm statt, einmal trat die Serie zusammen mit der Formel 1 an.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2005